

Architettura 
 Villa Carlesso – villa veneta del comune di Venezia

Persone 
 Gianpietro Carlesso – artista italiano
 Raffaele Carlesso – alpinista italiano